King Pond (engl. für „Königsteich“) ist der Name folgender Stillgewässer:

in Kanada:
 King Pond (Kanada), Neufundland

in den Vereinigten Staaten:
 King Pond (Sumter County, Florida)
 King Pond (Volusia County, Florida)
 King Pond (Hancock County, Maine)
 King Pond (Somerset County, Maine)
 King Pond (Michigan)
 King Pond (New Jersey)
 King Pond (North Carolina)
 King Pond (Rhode Island)
 King Pond (Tennessee)
 King Pond (Washington)

Siehe auch:
 Kinglake